«Rock and Roll»  — песня английской  рок-группы Led Zeppelin, которая была выпущена на четвёртом альбоме группы в 1971, со специальным гостем из The Rolling Stones — пианистом Иэном Стюартом.

Обзор 
Как ясно из названия, песня построена на одной из самых популярных структур в рок-н-ролле — блюзовом периоде (в тональности Ля). «Rock and Roll» является одной из самых узнаваемых песен группы.

Гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж однажды сказал, что песня была написана во время совершенно спонтанного джема, когда группа пыталась закончить трек «Four Sticks».
Джон Бонэм начал играть вступление к песне Литла Ричарда «Keep A-Knockin'»
и Пейдж добавил гитарный рифф. Все это записывалось на кассеты и 15 минут спустя основа песни была готова.

Пейдж говорил об этом:

«Rock and Roll» — одна из нескольких песен Led Zeppelin, участие в написании которой приняли все участники.

Текст Роберта Планта цитирует названия песен 1950-х и 1960-х, таких рок-хитов, как «The Stroll», «The Book of Love» и «Walking In the Moonlight»

В 2002 году General Motors купила права на использование песни в рекламе Cadillac (первое в истории коммерческое использование музыки Led Zeppelin).

Живые исполнения 
«Rock and Roll» была одной из ключевых песен сет-листа и исполнялась на всех концертах Led Zeppelin с 1971.
Первоначально Плант объявлял её как «It’s Been A Long Time» по первой строке песни. С 1972 до 1975 песня «Rock and Roll» стала открывающим номером концертов. В североамериканском турне, она стала частью попурри на бис вместе с «Whole Lotta Love», а в 1979 и 1980 стала отдельным номером на бис.

На концертах Роберт Плант иногда намеренно менял второй и третий куплет местами.

Концерт в Мэдисон Сквер Гарден в Июле 1973 был записан для фильма группы The Song Remains the Same и как саундтрек. А также в Июне 1972 живая запись «Rock and Roll» была помещена на альбом How the West Was Won.

В 1985, Пейдж, Плант и Джонс и исполнили песню на Live Aid в JFK Stadium, Филадельфия, где часть сет листа в качестве барабанщика Зеппелинов отыграл Тони Томпсон и Фил Коллинз. «Rock and Roll» так же она была исполнена во последней, во время выхода на бис в O2 Arena, London, 10 Декабря 2007. 7 июня 2008, Пейдж и Джонс присоединились к Foo Fighters, на сцене в Wembley stadium, чтобы исполнить «Rock and Roll» вместе с «Ramble On».

Вклад в культуру 
В 2002 году General Motors использовали «Rock and Roll» в своей рекламе Cadillac.

В 2006 году «Rock and Roll» исполнялась во время перерыва в чемпионате Америки по боулингу. Была исполнена марширующим оркестром двадцати восьми школ с более чем 2500 музыкантов.

Звучит в сериале «Клан Сопрано»: играет на заднем плане по радио в третьем эпизоде третьего сезона.

Награды 

(*) означает неупорядоченный список.

Форматы 
1972 7" сингл (US/Australia/New Zealand: Atlantic 45-2865, Austria/Germany: Atlantic ATL 10156, Brazil: Atco ATCS 10.005, Canada: Atlantic AT 2865, France: Atlantic 10156, Holland: Atlantic ATL 2091190, Japan: Warner Pioneer P-1123A, Lebanon: Atlantic AT 16005, Mexico: Atlantic G-1136, Poland: Atlantic XN 82, Portugal: Atlantic ATL N 28128, Spain: Atlantic HS 823)
A. "Rock and Roll" (Bonham, Jones, Page, Plant) 3:40
B. "Four Sticks" (Page, Plant) 4:44

1972 7" сингл (South Africa: Atlantic ATL 590)
A. "Rock and Roll" (Bonham, Jones, Page, Plant) 3:40
B. "Going to California" (Page, Plant) 3:31

1972 7" EP (US: Atlantic LLP 171 SD 7-7208)
A1. "Rock and Roll" (Bonham, Jones, Page, Plant) 3:40
A2. "Black Dog" (Jones, Page, Plant) 4:56
B.  "Stairway to Heaven" (Page, Plant) 8:02

Позиции в чартах

Участники записи 
 Роберт Плант - Вокал
 Джимми Пейдж - Гитара
 Джон Пол Джонс - Бас-гитара
 Джон Бонэм - Барабаны
 Иэн Стюарт  - Пианино

Кавер версии 

 1980: Heart (Greatest Hits Live)
 1985: The Afflicted (Good News About Mental Health)
 1986: The Glitter Band (Live at the Marquee)
 1988: Great White (Recovery: Live!)
 1989: various artists (Stairway to Heaven/Highway to Hell)
 1989: Tent Poles (The Song Retains the Name)
 1994: Gotthard (Dial Hard)
 1999: Clarence "Gatemouth" Brown (Whole Lotta Blues: Songs of Led Zeppelin)
 1999: Mark Slaughter (A Tribute to Led Zeppelin: The Song Remains Remixed)
 2000: Dread Zeppelin (De-jah Voodoo)
 2000: Solus (Dead Zeppelin: A Metal Tribute to Led Zeppelin)
 2001: Rasputina (The Lost & Found)
 2001: Double Trouble with Susan Tedeschi and Kenny Wayne Shepherd (Been a Long Time)
 2001: Out of Phase (A Tribute to Led Zeppelin IV)
 2002: Elegy (The Music Remains the Same: A Tribute to Led Zeppelin)
 2002: Peter Pan Speedrock (Speedrock Chartbusters Vol.1)
 2002: Cactus Jack (DisCover)
 2002: Galactic Achievement Society (The Electronic Tribute to Led Zeppelin)
 2003: Sheryl Crow (C'mon America 2003 DVD)
 2004: Van Halen (Live Without a Net [recorded live 27 August 1986])
 2005: Roger Daltrey (Moonlighting)

 2005: Chris Norman (One Acoustic Evening)
 2005: Susan Tedeschi (The Best of Susan Tedeschi: Episode One)
 2005: Iron Horse (Whole Lotta Bluegrass: A Bluegrass Tribute to Led Zeppelin)
 2005: Vanessa Boyd (Unkept Woman)
 2005: Led Zepagain (A Tribute to Led Zeppelin)
 2006: Jerry Lee Lewis with Jimmy Page (Last Man Standing)
 2006: Soul Doctor (For a Fistful of Dollars [bonus tracks edition])
 2006: Zepparella (Live at 19 Broadway [recorded 28 October 2005])
 2006: Studio 99 (A Led Zeppelin Tribute)
 2006: The Rockies (The Music of Led Zeppelin)
 2007: Stevie Nicks (Crystal Visions - The Very Best of Stevie Nicks [recorded live 2005])
 2007: Vanilla Fudge (Out Through the in Door)
 2007: KMFDM (The Many Faces of Led Zeppelin [remix])
 2007: Lez Zeppelin (Lez Zeppelin)
 2007: The Boys from County Nashville (The Celtic Tribute to Led Zeppelin: Long Ago and Far Away)
 2007: Molly Shea (Voodoo Woman)
 2008: Foo Fighters with Jimmy Page & John Paul Jones (Foo Fighters Live at Wembley Stadium DVD)
 2008: Alvin and the Chipmunks (Undeniable)
 2008: Steve Lukather (Led Box: The Ultimate Led Zeppelin Tribute)
 2008: Albert Cummings (Feel So Good)
 2008: Edinho Santa Cruz (Na Estrada do Rock: In Concert)
 2010: John Waite (In Real Time)

Концертные кавер-версии 
Эксл Роуз и Трэйси Ганз однажды исполнили песню живьем с Shark Island в  ночном клубе Gazzari's.
Шерил Кроу исполнила кавер на бис во время своего концерта Riverbend Festival  11 Июня 2010.
Finnish и Negative  часто играли песню во время своих шоу.
Green Day исполнили часть песни во время  ""the 21st Century Breakdown tour"".

Источники 
Lewis, Dave (2004) The Complete Guide to the Music of Led Zeppelin, ISBN 0-7119-3528-9
Welch, Chris (1998) Led Zeppelin: Dazed and Confused: The Stories Behind Every Song, ISBN 1-56025-818-7

Примечания

Ссылки 
ASCAP entry
"Rock and Roll" at ledzeppelin.com
 Rock And Roll на discogs.com